Сан-Пера-да-Рібас () 
 Сан-Пера-да-Ріудабіляс () 
 Сан-Пера-да-Біламажо ()
 Сан-Пера-Пасказо ()
 Сан-Пера-Салябінера ()